Джон Кольер или Коллиер () может значить:
 Кольер, Джон (1850—1934) — английский живописец, один из представителей прерафаэлитов.
 Кольер, Джон — шотландский футболист.
 Кольер, Джон (1901—1980) — писатель, автор коротких рассказов.
 Коллиер, Джон Уолтон (1929—1950) — капрал армии США, герой Корейской войны. См. также 
 Коллиер